Сильман — фамилия.
 Сильман, Идит (род. 1980) — израильский политик.
 Сильман, Николай Фёдорович (1858—1929) — русский генерал-лейтенант.
 Сильман, Тамара Исааковна (1909—1974) — советский филолог, литературовед и переводчик.
 Сильман, Фёдор Фёдорович (1854—1926) — русский вице-адмирал.